PS/2 може да се отнася за:
 Компютърен порт PS/2, който се използва за закачане на мишка и/или клавиатура. Първоначално въведен в серията персонални компютри PS/2 на фирмата IBM.
 Серия персонални компютри на фирмата IBM.
 PlayStation 2